Ренос Пападопулос, PhD — клінічний психолог, сімейний психотерапевт і психоаналітик. Автор книги «У чужому домі. Травма вимушеного переміщення: шлях до розуміння і одужання».

Кар'єра 
Професор кафедри психосоціальних і психоаналітичних досліджень, директор Центру дослідження травми, притулку та біженців в університеті Ессекса, Велика Британія. Як консультант численних організацій, співпрацює з вимушено переміщеними особами та людьми, що пережили політичне насильство і екстремальні ситуації.

Нагороди 

 Нагорода Європейської асоціації сімейної терапії за видатний внесок у сферу сімейної терапії та системної практики
 Нагорода Університету Ессекса за найкращий міжнародний дослідницький вплив
 Нагорода мексиканських фондів за  виняткову роботу з вразливими дітьми та родинами в Мексиці
 CG. Премія Юнга 2022 Міжнародної асоціації юнгіанських досліджень за внесок у юнгіанство

Книги

Книги українською:

Примітки